Aram může znamenat:
 zkratka pro arménštinu
 jméno hebrejského nebo arménského původu – Aram (jméno)
 biblický region (Libanon, Sýrie, části Izraele, Jordánsko a Mezopotámie) – Aram (biblický region)
 postava z Bible:
 syn Sema, vnuk Noema – Aram (Genesis)
 syn Kemuela, vnuka Nahora, Abrahámova bratra – Aram (syn Kemuela)
 syn Šemera – Aram (syn Šemera)
 film z roku 2002 od Roberta Kechichiana – Aram (film)
 planeta ve Star Wars – Aram (planeta)

Externí odkazy